Développé est un adjectif employé en tant que 
 renvoi au nom développement ;
 terme de danse classique.